Раи (народ) (бахинг, кирата) — народ в Непале
 Бахинг (язык) (:en:Bahing language) - язык в Непале